Justinián je jméno patřící více osobám:
 Justinián I., zvaný Veliký (483–565) – východořímský císař
 Justinián II., zvaný Rhinotmetos (669–711) – východořímský císař
 Justinian von Welz (1621–1666/8) – rakouský šlechtic
 James Justinian Morier (1780–1849) – britský diplomat a spisovatel
 Claus Philipp Maria Justinian Schenk, hrabě von Stauffenberg (1907–1944) – německý důstojník